Vila Ruiva steht für folgende Gemeinden in Portugal:

 Vila Ruiva (Cuba), Region Alentejo
 Vila Ruiva (Fornos de Algodres), Region Centro